Il toponimo Vultureni può riferirsi a diverse località della Romania:

 Vultureni, comune del distretto di Bacău
 Vultureni, comune del distretto di Cluj